Trembley ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Trembley (1710–1784), Schweizer Zoologe
 Jean Trembley (1749–1811), Schweizer Mathematiker und Philosoph